Мисс Вселенная 1996 () — 45-й ежегодный конкурс красоты, проводился 17 мая 1996 года в Aladdin Theatre for the Performing Arts, Лас-Вегас, Невада, США. За победу на нём соревновалось 79 претенденток. Победительницей стала представительница Венесуэлы, 19-летняя Алисия Мачадо.

Конкурс красоты первоначально планировалось провести в Йоханнесбурге, ЮАР. Тем не менее, по финансовым причинам, ЮАР не смогла провести конкурс красоты Мисс Вселенная переехал в Лас-Вегас.

Результаты

Места

Полуфинальные оценки 

 Победительница
 1-я Вице-мисс
 2-я Вице-мисс
 Топ-6 Финалисток
 Топ-10 Полуфиналисток
(#) Ранг в каждом туре конкурса

Специальные награды

Топ

Топ-10 
Индия
Финляндия
Перу
Швеция
Мексика
США
Россия
Сальвадор
Аруба
Венесуэла

Топ-6 
Аруба
Россия
США
Финляндия
Венесуэла
Мексика

Топ-3 
Финляндия
Венесуэла
Аруба

Судьи 
Мод Адамс – шведская актриса.
Джим Нанц – американский спортивный комментатор.
Тери Энн Линн – актриса.
Эмилио Эстефан мл.  – кубино-американский музыкант и продюсер.
Старлетта Дюпуа – афро-американская актриса.
Элизабет Санг – азиатско-американская актриса.
Тим Чаппел – обладатель Премии «Оскар» за лучший дизайн костюмов и художник по костюмам для фильма Приключения Присциллы, королевы пустыни.
Сесилия Болокко – Мисс Вселенная 1987
Фред Уильямсон –  американский актёр и бывший футбольный защитник.

Участница 

 — Verónica Ledezma
 — Taryn Scheryl Mansell
 — Jodie McMullen
 — Michelle Rae Collie
 — Véronique De Kock
 — Ava Lovell
 — Natalia Cronenbold Aguilera
 — Jessy Viceisza
 — Maria Joana Parizotto
 — Linette Smith
 — Maria Sinigerova
 — Renette Cruz
 — Tasha Ebanks
 — Andrea L'Huillier Troncoso
 — Lina María Gaviria Forero
 — Victoria Keil
 — Dafne Zeledón Monge
 — Vanessa Dorinda Mambi
 — Froso Spyrou
 — Renata Hornofová
 — Anette Oldenborg
 — Sandra Natasha Abreu Matusevicius
 — Mónica Paulina Chalá Mejía
 — Hadeel Abol-Naga
 — Carmen Milena Mayorga
 — Helen Mahmastol
 — Lola Odusoga
 — Laure Belleville
 — Miriam Ruppert
 — Pearl Amoah
 — Anita St. Rose
 — Nina Georgala
 — Karla Hannelore Beteta Forkel
 — Yazmín Rossana Fiallos Bosak
 — Sofie Rahman
 — Andrea Deak
 — Hrafnhildur Hafsteinsdóttir
 — Sandhya Chib
 — Alya Rohali
 — Joanne Black

 — Liraz Mesilaty
 — Anna Valle
 — Trudi-Ann Ferguson
 — Kim Yoon-jung
 — Julia Syriani
 — Adeline Ong Siew Fong
 — Roseanne Farrugia
 — Vanessa Guzmán
 — Faghma Absolom
 — Marja de Graaf
 — Sarah Brady
 — Belvilyn Ada Tenorio
 — Inger Lise Ebeltoft
 — Reyna Royo
 — Marta Elizabeth Lovera Parquet
 — Natali Patricia Sacco Ángeles
 — Aileen Leng Marfori Damiles 
 — Monika Chróścicka-Wnętrzak
 — Rita Carvalho
 — Sarybel Velilla Cabeza
 — Roberta Anastase
 — Ильмира Шамсутдинова
 — Angeline Putt
 — Iveta Jankulárová
 — Carol Anne Becker
 — María José Suárez Benítez
 — Shivanthini Dharmasiri
 — Annika Duckmark
 — Stéphanie Berger
 — Chen Hsiao-Fen
 — Nirachala Kumya
 — Michelle Kahn
 — Serpil Sevilay Ozturk
 — Shaneika Lightbourne
 — Irina Borisova
 — Adriana Sandra Maidana
 — Эли Ландри
 — Alicia Machado Fajardo
 — Langa Sibanda

Предварительные оценки 

 Победительница
 1-я Вице-мисс
 2-я Вице-мисс
 Топ-6 Финалисток
 Топ-10 Полуфиналисток

Примечание

Отказались 
 — Monique Chiara 
 — Aileen Maravilla Villanueva
 — Miyuki Fujii
 — Luz Maria Sanchez
 — Alice Banda

Вернулись

Примечание

См. также 
 Мисс Мира 1996
 Мисс Интернешнл 1996

Ссылки 
Мисс Вселенная 1996
Beauty pageants Worldwide 
Jimmy's Pageant Page

Мисс Вселенная
1996 год в Неваде
События 17 мая
Май 1996 года
История Лас-Вегаса